Bede Amarachi Osuji (1996) – calciatore nigeriano
 Chile Eboe-Osuji (1962) – giudice nigeriano 
 Wilfred Osuji (1990) – calciatore nigeriano